Negele Boran ou Negele, ville et woreda de la zone Guji ;
 Negele Arsi ou Arsi Negele, ville de la zone Mirab Arsi ;
 Arsi Negele, woreda de la zone Mirab Arsi ;
 Negele, une localité de la zone Arsi située dans le woreda Digeluna Tijo.

Negele est aussi un prénom :
 Negele Knight (né en 1967), joueur américain de basket-ball.